Organização das Nações Unidas — acrónimo em inglês para "Nações Unidas" (United Nations)
 União Nacional — partido político português do tempo do Salazarismo

Desambiguações de siglas